Zatrute pióro – powieść Agathy Christie z 1942 roku
 Zatrute pióro – amerykańsko-brytyjski film z 2000 roku